Legok (Bantarkawung), een bestuurslaag in Indonesië
Legok (Cidahu), een bestuurslaag in Indonesië
Legok (Gempol), een bestuurslaag in Indonesië
Legok (Legok), een bestuurslaag in Indonesië
Legok (Telanaipura), een bestuurslaag in Indonesië
Station Legok, een treinstation in Midden-Java